Die European Football League 2013 war die 27. Saison der European Football League und die zugleich letzte Saison, in der die EFL als höchstklassiges europäische Turnier den Eurobowl-Sieger ermittelte. Die Saison startete am 6. April 2013 und endete am 6. Juli 2013 mit dem Eurobowl XXVII. Dieser war die Neuauflage des Finales von 2008. Wieder standen sich die beiden österreichischen Spitzenteams Raiffeisen Vikings Vienna und Swarco Raiders Tirol im Innsbrucker Tivoli Stadion Tirol gegenüber. Im zweiten rein österreichischen Eurobowl setzten sich dieses Mal jedoch die Vikings durch, die damit ihre Position als Rekordtitelträger ausbauten.

Modus 
Wie schon in den vergangenen Spielzeiten der European Football League wurden in einer Vorrunde vier Teilnehmer für das Viertelfinale ausgespielt. Die anderen vier Teilnehmer des Viertelfinals waren die Halbfinalisten des Vorjahres, welche jeweils Heimrecht genossen.

Vorrunde 
In diesem Jahr gab es keine Division 3. Dafür qualifizierte sich in der Division 2 neben dem Erstplatzierten auch das Team auf dem zweiten Platz. Die Teams, die sich nicht für das Viertelfinale qualifizierten, hatten die Möglichkeit, am Viertelfinale des EFAF Cup teilzunehmen, mussten dies jedoch bis Ende Februar beantragen. Von dieser Möglichkeit nahm keines der Teams Gebrauch.

Division 1 
Der Deutsche Meister aus Schwäbisch Hall hatte keine Mühe mit dem Französischen Meister Spartiates d’Amiens. Beide Spiele konnten die Schwaben mit deutlichem Abstand gewinnen und erzielten dabei ein Gesamtergebnis von 107:25. Amiens trat im Hinspiel mit nur 23 Spielern und zum Rückspiel sogar nur mit 22 Spielern an. Beide Spiele wurden live im Internet übertragen.

Division 2

Division 4

Play-offs

Turnierbaum

Viertelfinale

Halbfinale

Eurobowl

Siehe auch 
EFAF Cup 2013

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 EFAF EFL 2013 auf football-aktuell.de

Einzelnachweise 

2013
American-Football-Saison 2013